Камень из Южной Саккары — полустёртый перечень фараонов VI династии и результатов ежегодной переписи скота, обнаруженный в 1932 году французскими археологами на крышке базальтового саркофага Анхесенпепи I — супруги фараона Пепи I. Находка была сделана в самой западной комнате погребального комплекса другой супруги фараона, Ипут II. Этот список — один из первых в истории письменных документов исторического содержания.

См. также 
 Саккарский список

Литература 
 Francesco Raffaele: «The South Saqqara Stone»
 Michel Baud, Vassil Dobrev, De nouvelles annales de l’Ancien Empire égyptien. Une «Pierre de Palerme» pour la VIe dynastie, BIFAO 95 (1995), pp. 23-92.

Древнеегипетские стелы и надписи
Списки фараонов
Саркофаги Древнего Египта
VI династия Египта
Пепи II Неферкара
Саккара
Открытия 1932 года